Charley Henry McVeigh (né le  à Kenora dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1918-1919|| GTP de Winnipeg || WJrHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1919-1920|| Victorias de Winnipeg || WSrHL|| 7|| 3|| 12|| 15|| 12|| || || || || 
|- 
| 1920-1921|| Maple Leafs de Moose Jaw || SSHL|| 15|| 9|| 5|| 14|| 19|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1921-1922|| Capitals de Regina || WCHL|| 19|| 15|| 6|| 21|| 8|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 1921-1922|| Capitals de Regina|| West-P|| || || || || || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1922-1923|| Capitals de Regina|| WCHL|| 30|| 10|| 2|| 12|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1923-1924|| Capitals de Regina|| WCHL|| 26|| 10|| 0|| 10|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1924-1925|| Capitals de Regina|| WCHL|| 28|| 9|| 5|| 14|| 8|| || || || || 
|- 
| 1925-1926|| Rosebuds de Portland || WHL|| 27|| 8|| 3|| 11|| 14|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 43|| 12|| 4|| 16|| 23|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1927-1928|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 43|| 6|| 7|| 13|| 10|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Americans de New York|| LNH|| 44|| 6|| 2|| 8|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1929-1930|| Americans de New York|| LNH|| 40|| 14|| 14|| 28|| 32|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Americans de New York|| LNH|| 44|| 5|| 11|| 16|| 23|| || || || || 
|- 
| 1931-1932|| Americans de New York|| LNH|| 48|| 12|| 15|| 27|| 16|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Americans de New York|| LNH|| 40|| 7|| 12|| 19|| 10|| || || || || 
|- 
| 1933-1934|| Americans de New York|| LNH|| 48|| 15|| 12|| 27|| 4|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Americans de New York|| LNH|| 47|| 7|| 11|| 18|| 4|| || || || || 
|- 
| 1935-1936|| Tecumsehs de London|| LIH|| 47|| 12|| 11|| 23|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

| 397|| 84|| 88|| 172|| 138|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en mars 1898
Naissance à Kenora
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rosebuds de Portland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Americans de New York
Joueur des Tecumsehs de London
Décès en mai 1984
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 86 ans
Joueur des Victorias de Winnipeg